Il doppio del torneo di tennis Bergen Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Connell e Scott Warner che hanno battuto in finale Rikard Bergh e Kelly Jones 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Tim Wilkison (primo turno)
 Grant Connell /  Scott Warner (Campioni)

 Ricki Osterthun /  Udo Riglewski (semifinali)
 Jonathan Canter /  Blaine Willenborg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bergen Challenger 1989